Очеретянка (Acrocephalus) — рід птахів родини кропив'янкових.
 Очеретянка (Phalaris) — рід рослин родини тонконогових.
 Очеретянка — очерет звичайний у закарпатському говорі української мови.

Села:
 Очеретянка — Житомирська область, Пулинська селищна громада
 Очеретянка — Житомирська область, Черняхівська селищна громада.

Річки:
 Очеретянка — річка у Київській та Житомирській областях, права притока річки Здвиж.
 Очеретянка — річка в Київській області, права притока Стугни.
 Очеретянка — річка в Житомирській області.
 Очеретянка — річка в Харківській області.

Інше:
 Очеретянка — місцевість Полтави